Shanghai, de Chinese havenstad.
Shanghai Y-10, een Chinese versie van de Boeing 707.
Shanghai Airlines, een luchtvaartmaatschappij uit Shanghai.
Shanghai Airlines Cargo International, een luchtvaartmaatschappij uit Shanghai.
Shanghai (West Virginia), een buurtschap (unincorporated town) in Berkeley County in de Amerikaanse staat West Virginia.
Een term gebruikt bij darts
Een nummer van Doris Day

Films
 Shanghai (2010), Amerikaanse/Chinese film uit 2010 
 Shanghai (2008), Amerikaanse film uit 2008/2009
 Shanghai (1935), Amerikaanse film uit 1935
 Shanghai Noon - Een Amerikaanse film uit 2000
 Shanghai Knights - Een Amerikaanse film uit 2003 (deel 2 van Shanghai Noon)
 Shanghai Triad (Yao a yao yao dao waipo qiao), een Chinese film uit 1995.